Саваль () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Саваль, Дани (род. 1942) — французская актриса.
 Саваль, Жорди (род. 1941) — испанский (каталонский) гамбист, дирижёр и композитор.  
 Саваль, Мануэль (1956—2009) — мексиканский актёр.